Jim Vorwald (presentator) - radiopresentator, naamgever van onderstaand programma
 Jim Vorwald (radioprogramma)